Johann Ludwig Aberli (1723–1786) – pittore, incisore e disegnatore svizzero
 Johannes Aberli (1774–1851) – medaglista svizzero
 Jakob Friedrich Aberli (1800–1872) – pittore svizzero